Буамон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Буамон () — коммуна во французском департаменте Сомма региона Пикардия